Osoby noszące nazwisko Borkowicz:
 Jacek Borkowicz
 Leonard Borkowicz